Гати́лов (Гатилова) — русская фамилия.

 Гатилов, Геннадий Михайлович (род. 1950) — российский дипломат, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации с 2011 года.
 Гатилов, Юрий Валентинович (род. 1972) — украинский и российский футболист.

 Гатилова, Евгения Ильинична (1921—2021) — скульптор, входит в число мастеров советской фарфоровой пластики.